Suni ist der Name folgender geografischen Objekte:

 Suni (Anden), Höhenstufe der Anden
 Suni (Sardinien), Gemeinde in der Provinz Oristano, Italien
 Suni (Noebana), Dorf im osttimoresischen Distrikt Noebana in Westtimor

Suni ist der Familienname folgender Personen:
 Annikki Suni (1941–2012), finnische Übersetzerin
 Tuomo Suni (* 1977), finnischer Violinist

Siehe auch:
 SUNY
 Zuni